Saint-Klasse bezeichnet:

 Saint-Klasse (1980), ehemalige Fährschiffsklasse der Reederei Sealink
 Saint-Klasse (1983), Fährschiffsklasse der Reederei Wightlink